Пејџ има више значења:
 Округ Пејџ (Ајова)
 Округ Пејџ (Вирџинија)
 Пејџ (Западна Вирџинија)
 Пејџ (Аризона)
 Пејџ (Небраска)
 Пејџ (Северна Дакота)

Види још 
 Страница (рачунарска меморија)